Bame steht für:

 Bamê, Dorf in der chinesischen Provinz Yunnan
 Bame Banghad, Dorf in der Provinz Karnali Pradesh in Nepal

BAME ist Abkürzung für:
 Black, Asian and Minority Ethnic, Sammelbezeichnung mehrerer ethnischer Gruppen in Großbritannien